Název Březnice má více významů:
 Březnice – město v okrese Příbram
 Březnice (zámek) ve zmíněném městě
 Březnice (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Březnice (okres Zlín) – obec v okrese Zlín
 Březnice (řeka) – tok na východní Moravě, levostranný přítok Moravy
 Březnice byl též historický název obce Krásné Březno, dnes části statutárního města Ústí nad Labem

Podobné názvy 
 Breznica

Externí odkazy